Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Terry Moor che ha battuto in finale Marty Davis 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Johan Kriek (primo turno)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Gianni Ocleppo (primo turno)

 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Steve Meister (primo turno)
 Fritz Buehning (primo turno)
 Marty Davis (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1984